watt (eenheid), een natuurkundige eenheid voor arbeid (verbruikte energie per tijd) vernoemd naar James Watt

Personen
 James Watt, een beroemd Brits natuurkundige
 Mike Watt, een Amerikaans bassist, zanger en songwriter
 Mitchell Watt, een Australisch atleet
 Robert Watson-Watt, een Brits natuurkundige
 Watt en Halfwatt, een komisch Deens duo

Vernoemd
 Watt (album van Ten Years After), een album van Ten Years After
 WATT (poppodium), een poppodium te Rotterdam
 Watt Works, een platenlabel